«Стервозные штучки» () — американский боевик 2009 года режиссёра Рика Джейкобсона.

Сюжет 
Три девушки оказываются на заброшенном участке среди пустынной степи. Им нужно отыскать партию алмазов стоимостью десятки миллионов долларов. Трикси — стрип-танцовщица, Хел — агент спецслужб под прикрытием, Камеро — бывшая преступница. Они знают, что бриллианты принадлежат таинственному Пинки, беспощадному боссу преступного мира, который безжалостно расправляется со всяким, кто встаёт у него на пути. Они решили рискнуть и разработали план, как достать эти бриллианты. Но многое пошло не так, как они задумывали, а Пинки, как оказалось, интересовали вовсе не бриллианты.

Актёрский состав

Ссылки 
  
  
  
 
 

Фильмы-боевики США
Кинокомедии США
Кинокомедии 2009 года
Детективные фильмы США
Фильмы на лесбийскую тематику
Фильмы на английском языке
Фильмы США 2009 года
Фильмы Рика Джейкобсона